Dwarka, ciutat de Gujarat
 Riu Dwarka o Babla a Bengala Occidental, vegeu Babla
 Dwarka (Delhi), subciutat de Delhi
 Regne de Dwarka, vegeu Dwaraka